Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1969 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 26 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Margaret Smith Court bat Ann Haydon-Jones en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Nancy Richey et Lesley Turner.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1969
France Simple dames
Sport en France en 1969
Sport en mai 1969
Tennis en juin 1969